Nyugalomnap a zsidóságban és egyes keresztény felekezetekben
 Szombat héber neve
 Boszorkányszombat rövid neve